Ryba nebo ryby může být:

biologie
 Ryby – obratlovci, žijící ve vodě
 Rybovití obratlovci – skupina zahrnující kruhoústé, paryby i kostnaté ryby
 paryby

astronomie a astrologie
 Ryba (planetka) – planetka č. 2523
 Souhvězdí Ryb – souhvězdí na nebeském rovníku
 Ryby (znamení) – astrologické znamení

místopis
 

příjmení
 Ryba (příjmení) – příjmení více osobností